Mocanu este un nume de familie românesc. Se poate referi la una din următoarele persoane:

Adrian Mocanu (n. 1983), politician român
Alexandru Mocanu (1934-2018), politician moldovean
Alexandru Mocanu (politician) (n. 1950), politician român
Aurelia Mocanu (n. 1957), critic de artă și jurnalist român
Bujorel Mocanu, fotbalist și antrenor român
Costi Mocanu (n. 1969), jurnalist sportiv român
 Dani Mocanu (n. 1992), cântăreț de manele de etnie romă
Diana Mocanu, (n. 1984), înotătoare română
Dumitru Mocanu (n. 1940), politician român
Florentina Mocanu, actriță română
Gheorghe Mocanu (1938-1993), pictor român
Gili Mocanu (n. 1971), poet și artist plastic român
Ilie Mocanu (scriitor) (1929-1981), scriitor român
Laurențiu Mocanu (Guess Who, n. 1986), cântăreț român
Mihai Mocanu (1942-2009), fotbalist și antrenor român
Paul Mocanu (actor) (1924-2011), actor român
Petru Mocanu (1931-2016), matematician român, membru titular al Academiei Române
Sergiu Mocanu (n. 1961), politician moldovean
 Spiridon Mocanu (1932-2007), dansator sovietic și moldovean
Titus Mocanu (1923-2004), estetician român
Vasile Mocanu (1946-2022), politician român
Victor Mocanu (n. 1949), politician român

Vezi și 

 Insula Mocanu
 Mocani

Nume de familie românești